Дави́д Ана́хт (, Давид Непобедимый; конец V века — 1-я половина VI века) — армянский философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неоплатонизма.

Философская деятельность 
Давид Анахт учился в Александрии у неоплатоника Олимпиодора  на которого позже не раз ссылался, и в Афинах.

Прозвище «Непобедимый» получил за постоянные победы в философских спорах. Философской деятельностью занимался в Византии, в зрелом возрасте вернулся в Армению. Умер в Северной Армении. Произведения сохранились на армянском и греческом языках. 

Философия Давида Анахта изложена в четырёх сочинениях: «Определения философии», «Анализ „Введения“ Порфирия», «Толкование "Категорий" Аристотеля», «Толкование "Аналитики" Аристотеля». Она сочетает классический платонизм с элементами учения Аристотеля и Пифагора. В работах затрагивается широкий круг философских вопросов: о природе и назначении философского знания, о возможностях человека в познании мира, о роли логики в познавательных процессах и др.

Трактат «Определения философии» 
Наибольшую известность получил трактат Давида Анахта «Определения философии». В этом трактате Давид осуждает скептицизм и релятивизм, отстаивает значение и ценность философской мысли. Философию он подразделяет на теоретическую и практическую. Исходным началом теоретической философии является познавательная способность души, опирающаяся на практические нужды человека; целью — постижение сущего. Практическая философия, на основе результатов теоретической, должна вести души людей к добродетели. Указание путей избежания зла, стремление к духовному возвышению и самосовершенствованию — вот главное, по Давиду, предназначение философии в целом.

В отношении философии существует шесть подходов-определений:
 Философия есть не только наука о сущем, но и о сущем как таковом, то есть о природе сущего.
 [По Платону] Философия есть наука о божественных и человеческих вещах (то есть, философия оперирует крайними или предельными категориями).
 Философия есть забота о смерти; при этом, смерть понимается здесь не в буквальном смысле, но в логическом, как становление, не пустое и не лишённое назначения, но такое, в котором достигаемая цель, так или иначе, присутствует в каждом моменте.
 Философия есть уподобление Богу. При этом такое уподобление снова следует понимать логически; то есть, в аспектах общекачественном, разнокачественном, разновидном и символическом; и если философия есть уподобление Богу, то это не есть какое-либо частное уподобление, но самое общее.
 [По Аристотелю] Философия есть «искусство искусств и наука наук». При этом, когда мы говорим «наука наук» или «искусство искусств», первая категория в этих двух парах понятий, очевидно, обладает гораздо более общим характером. Геометрия, например, есть тоже наука, фонетика есть тоже наука и т. п., но ни то, ни другое не есть ни «наука наук», ни «искусство искусств».
 Если философию определяют как «любовь к мудрости», используя этимологию самого термина «философия», что, в таком случае, есть собственно мудрость? Мудрость есть цель самого разума, или истинная наука о сущем, то есть о Боге. При этом Давид проводит пять различений способности познания: ощущение (всегда только частичное), воображение (частичное знание об отсутствующей вещи), мнение (основанное и не основанное на знании причин), размышление (общее знание, основанное на знании причин) и разум (научное знание).

В отношении сущего существует четыре вопроса-подхода: Существует ли сущее? Что есть сущее? Какова сущность сущего? Для чего существует сущее?

 Первый вопрос предполагает свои собственные три вопроса: вопрос о заведомо не сущем (фантастический козло-олень), о сомнительно сущем (надзвездное небо или антиподы), о несомненно сущем (человек, лошадь, орёл).
 На второй вопрос ответ может быть получен при помощи имени, или при помощи определения; имя отвечает на вопрос: «что это такое?»; определение есть подведение существенного частного под общее, так, чтобы выявлялась природа определяемого.
 Здесь же возникает ответ на третий вопрос, поскольку развёрнутое определение в сравнении с простым именем как раз и содержит в себе все признаки, которые отвечают на вопрос: каково сущее? (То есть, вопросы о том, что такое сущее и каково сущее по существу, суть один и тот же вопрос, данный в разных аспектах.)
 Отвечая на четвёртый вопрос, о цели сущего, Давид, в числе прочего, выводит положение о том, что человек существует для «украшения сущего»; при этом знание должно служить духовному возвышению человека («Необходимо знать, что философия существует для того, чтобы облагородить и украсить человеческую душу»).

Память 
 В 1980 году, по решению ЮНЕСКО, отмечался 1500-летний юбилей Давида Анахта.
 В этом же году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая Давиду Анахту.
Именем Давида Анахта названа одна из основных улиц административного района Канакер-Зейтун города Еревана.

Примечания

Сочинения 
 «Толкование „Аналитики“ Аристотеля», пер. с древнеармянского С. С. Аревшатяна. Ереван, 1967.
 «Определения философии», пер. с древнеармянского, предисловие и комментарии С. С. Аревшатяна. Ереван, 1960.
 «Анализ „Введения“ Порфирия».

Литература 
 Философия Давида Непобедимого М., 1984.- 272 с.
 Чалоян В. К., Философия Давида Непобедимого. Ереван, 1946.
 Аревшатян С. С. Давид Анахт и его роль в развитии древнеармянской философии. В кн.: Давид Анахт. Соч. М., 1980. С.5-28.
 История философии в СССР, т. 1. М., 1968.
 Лосев А. Ф., Философско-исторический подвиг Давида Непобедимого. Ереван, 1980.
 Лосев А. Ф., История античной эстетики, том VIII. М.: Искусство, 1988.

Ссылки 
 Лосев А. Ф. Давид Непобедимый и конец александрийского неоплатонизма.

Персоналии VI века
Учёные Средневековья
Учёные Древней Армении
Учёные Армении
Учёные Византии
Философы по алфавиту
Неоплатоники
Логики
Философия религии
Философы Древней Армении
Философы VI века
Философы Армении
Философы Византии
Писатели Армении
Переводчики VI века
Средневековые армянские переводчики
Переводчики философии
Переводчики с греческого языка